18th Street (straat) - straat in New York
 18th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 18th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat